Gneu Corneli Cos I, tribú amb potestat consolar el 414 aC i cònsol el 409 aC 
 Gneu Corneli Cos II, tribú amb potestat consolar el 406 aC, 404 aC, i 401 aC.